Tång kan avse:

 Tång (biologi) –  ett vardagligt samlingsnamn för flera olika grupper flercelliga alger som rödalger, grönalger och brunalger
 Tång (handverktyg) – ett handverktyg